Malhada kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Passira (ort), Pernambuco, 
 Cumaru (ort), Pernambuco, 
 Malhada (kommun i Brasilien), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar